

Persone 
 Enrico Magrelli (1953) – giornalista, critico cinematografico, autore televisivo e radiofonico italiano.
 Valerio Magrelli (1957) – poeta, scrittore, traduttore, critico letterario e accademico italiano.